Чемпионат Европы по кроссу 2016 года прошёл 11 декабря в приморском районе Кья (остров Сардиния, Италия). Разыгрывались 12 комплектов наград: по 6 в индивидуальном и командном зачётах. Соревнования проходили среди взрослых спортсменов, молодёжи (до 23 лет) и юниоров (до 20 лет).

Чемпионат проходил при благоприятных условиях, в тёплую и ясную погоду.

В соревнованиях приняли участие 446 атлетов (239 мужчин и 207 женщин) из 33 стран Европы. Второй год подряд отсутствовали представители сборной России, отстранённой от международных соревнований в ноябре 2015 года из-за допингового скандала. Каждая страна могла выставить до 6 человек в каждый из 6 забегов, командное первенство подводилось по сумме мест четырёх лучших из них.

Среди юниоров победил 16-летний норвежец Якоб Ингебригтсен, младший брат чемпионов Европы Хенрика и Филипа Ингебригтсенов. Он был самым молодым участником в стартовом протоколе чемпионата, большинство его соперников были старше на 2-3 года.

В женском забеге Фионнуала Маккормак из Ирландии вышла на старт чемпионата Европы по кроссу в 14-й раз в карьере, рекордный в истории турнира. Седьмой год подряд она финишировала в первой шестёрке, в этот раз на пятом месте.

Результаты

Мужчины. 9,94 км 

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Женщины. 7,97 км 

Курсивом выделены участницы, чей результат не пошёл в зачёт команды

Молодёжь (до 23 лет). Мужчины. 7,97 км 

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Молодёжь (до 23 лет). Женщины. 6 км 

Курсивом выделены участницы, чей результат не пошёл в зачёт команды

Юниоры (до 20 лет). 6 км 

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Юниорки (до 20 лет). 4,06 км 

Курсивом выделены участницы, чей результат не пошёл в зачёт команды

Медальный зачёт 
Медали завоевали представители 12 стран-участниц.

Примечания

Ссылки 
 
 

Чемпионат Европы по кроссу
Декабрь 2016 года
Спорт в Италии в 2016 году
кросс
Чемпионаты Европы в Италии
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Италии
Спортивные соревнования на Сардинии
2016 год в лёгкой атлетике